Christian Friederici peut faire référence à :

 Christian Ernst Friederici (1709-1780), un facteur d'instruments de musique allemand ;
 Christian Gottfried Friederici (1714-1777), un facteur d'instruments de musique allemand.